Shuman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Shuman (1830–1890), US-amerikanischer Politiker
 Frank Shuman (1862–1918), US-amerikanischer Erfinder
 George D. Shuman (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lenox Shuman (* 1973), Politiker in Guyana
 Michael Shuman (* 1986), US-amerikanischer Rockmusiker 
 Mort Shuman (1938–1991), US-amerikanischer Songschreiber und Sänger
 Kurt Shuman (* 1974), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Sonstiges:

 Shuman-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Schuman